Le shuadit ou chouadit (hébreu : שואדית šu'adit), également appelé judéo-provençal, judéo-comtadin ou hébraïco-comtadin, est une langue morte appartenant à la famille de la langue d'oc, anciennement utilisée par les Juifs de ce qui est aujourd'hui le Sud de la France.

Historique 

Le premier texte connu écrit dans cette langue provient du rabbin Isaac ben Abba Mari de Marseille dans son œuvre Ittur, écrite entre 1170 et 1193.

Cette langue commença à décliner du fait de l’Inquisition mais aussi par l’émancipation des Juifs dans les suites de la Révolution française, éparpillant dans tout le territoire français les communautés juives réfugiées jusque-là dans les carrières du Comtat Venaissin.

 est décédé en 1977.

L'origine et le développement du chouadit sont sujets à plusieurs hypothèses : soit il provient d'une altération du latin par la communauté juive de la province romaine de la Narbonnaise, soit il tire son origine d'une forme de judéo-latin antérieur. Une troisième hypothèse formulée par D.S. Blondheim et M. Banitt suggère qu'il s'agit d'une langue développée sous l'influence des exégèses des Écoles de Narbonne tels Abraham ibn Ezra, Joseph, Moïse et David Kimhi au .

Traits linguistiques

Références

Annexes

Bibliographie 
H. Guttel (1971), "Judeo-Provençal", Encyclopaedia Judaica, 10. pp.439-441.
R. Hirschler (1894), "Petit vocabulaire comprenant à peu près tous les mots et expressions judéo-provençales employés par les israélites dits comtadins avec étymologie", Calendrier à l'usage des israélites pour l'année religieuse 5655, Toulouse. pp.26-32.
Peter Nahon (2021). "Modern Judeo-Provençal as Known from Its Sole Textual Testimony: Harcanot et Barcanot (Critical Edition and Linguistic Analysis)," Journal of Jewish Languages 9, 2021, 1-73. doi: https://doi.org/10.1163/22134638-bja10014
P. Pansier (1925), "Une comédie en argot hébraïco-provençal de la fin du  siècle", Revue des études juives n°81, pp.113-145.
Pedro d'Alcantara (Empereur Pierre II du Brésil) (1891), "Poésies hébraïco-provençales du rituel israélite comtadin", Avignon, Séguin Frères
 Z. Szajkowski, Dos loshen fin di Yidn in Qomta-Venessen, éd. du YIVO, New York 1948.

Articles connexes 
 linguistique
 liste de langues
 langues par famille
 langues indo-européennes
 langues romanes
 langues occitano-romanes
 occitan
 langues afro-asiatiques
 langues sémitiques
 hébreu

Liens externes 
 
 
 
 

Langue occitane
Histoire des Juifs à Marseille
Langue juive
Langue éteinte au XXe siècle
Inventaire de langues